Эдди Лоусон (, род. 11 марта 1958, Апленд, Калифорния, США)  — американский профессиональный мотогонщик в классе 500 см³, выступавший с 1983 по 1992 г. Четырехкратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Отличительной чертой Эдди Лоусона был спокойный и надежный стиль ведения гонок .

Статистика Гран-При по годам

Ссылки 
 

Мотогонщики США